Voici la liste de batailles de l'Histoire de France depuis les raids gaulois en Italie au  menés par le chef gaulois Brennus, jusqu'à aujourd'hui. Elle comprend les plus importantes batailles menées par les différents régimes qui se sont succédé et qui ont fait l'histoire militaire de la France.

Antiquité (-1200 - 476)

Gaulois (-500 - -52)

Gaule romaine (-52 - 486)

Moyen Âge (476 - 1498)

Mérovingiens (420 - 751)

Carolingiens (751 - 987)

Capétiens (987 - 1328)

Valois (1328 - 1498)

Renaissance (1498 - 1589)

Louis XII (1498-1515)

François  (1515-1547)

Henri II (1547-1559)

François II (1559-1560)

Charles IX (1560-1574)

Henri III (1574-1589)

Ancien Régime, Maison de Bourbon (1589 – 1789)

Henri IV (1589-1610)

Louis XIII (1610-1643)

Louis XIV (1643-1715)

Louis XV (1715-1774)

Louis XVI (1774-1792)

Révolution (1789 - 1804)

Convention Nationale (1792 - 1795)

Directoire (1795 - 1799)

Consulat (1799 - 1804)

siècle

Premier Empire (1804 - 1814)

Cent-Jours ( mars-7 juillet 1815) et Seconde Restauration (8 juillet 1815-2 août 1830)

Monarchie de Juillet (1830 - 1848)

Second Empire (1852 - 1870)

Troisième République (1870 - 1894)

siècle

Troisième République (1900 - 1938)

Seconde Guerre mondiale (1939 - 1945)

Gouvernement provisoire (1944-1946)

Quatrième (1947-1958) et Cinquième République (1958-1999)

siècle

Cinquième République

Voir aussi 
 Histoire militaire de la France
 Liste des guerres de la France
 Histoire de la marine française
 Chronologie de la France
 Liste de batailles
 Liste des batailles et des sièges de la guerre de Cent Ans
 Chronologie de la Révolution française et du Premier Empire

Liste en rapport avec l'histoire de France
Liste de batailles